Petar Keglević (II.) (1478. – 1554.), hrvatski ban
 Petar Keglević (V.), (1603. – 1665.), hrvatski vojskovođa i ljetopisac
 Petar Keglević (VII.), (1660. – 1724.), hrvatski grof, namjesnik i vojni zapovjednik
 Petar Keglević (VIII.), (1722. – 1749.), hrvatski grof i veliki župan